Money Means Nothing – film del 1932 diretto da Harcourt Templeman,  Herbert Wilcox
Money Means Nothing – film del 1934 diretto da Christy Cabanne